Příjmení Wegener má více nositelů:

 Alfred Wegener (1880–1930), německý geolog a meteorolog
 Einar Mogens Wegener (1882–1931), rodné jméno transexuála Lili Elbe
 Gerda Wegenerová (1886–1940), dánská ilustrátorka
 Otto Wegener (1849–1924), francouzský portrétní fotograf švédského původu

Externí odkazy